Петриков Андрій Гаврилович (1907—1971) — молодший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Петриков Ігор Анатолійович (1966—1995) — майор, Герой РФ.
 Петриков Микола Олександрович (1924—2003) — сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Петриков Олександр Вікторович — головний сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Петриков Петро Тихонович (1927—2007) — білоруський історик, педагог, громадський діяч. Доктор історичних наук, професор. Член-кореспондент АН Білоруської РСР.

 Петриков — місто Гомельської області, центр Петриковського району Білорусі.

Див. також 
 Петриків

Примітки